Троянська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район
 Троянська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район